Évol (Sambucus ebulus), planta herbàcia de flors blanques
 Oleta i Èvol, municipi de la comarca del Conflent
 Riu Évol, afluent del Tet
 Vescomtat d'Èvol, jurisdicció feudal del Regne de Mallorca a la Cerdanya